Spalding steht für:
 Spalding (Sportartikelhersteller)

Personen:
 Albert Spalding (1888–1953), US-amerikanischer Komponist
 Albert Goodwill Spalding (1850–1915), US-amerikanischer Baseballspieler und Unternehmer
 Basil Spalding de Garmendia (1860–1932), US-amerikanischer Sportler und Militärattaché
 Baird Thomas Spalding (1857–1953), US-amerikanischer Schriftsteller
 Burleigh F. Spalding (1853–1934), US-amerikanischer Politiker
 D. Brian Spalding (1923–2016), britischer Ingenieurwissenschaftler
 Douglas Alexander Spalding (1840–1877), englischer Biologe
 Esperanza Spalding (* 1984), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Georg Ludwig Spalding (1762–1811), deutscher Philologe
 George Spalding (1836–1915), US-amerikanischer Politiker
 Johann Joachim Spalding (1714–1804), deutscher protestantischer Theologe
 John Lancaster Spalding (1840–1916), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Peoria
 Mark Spalding (* 1965), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Nashville
 Martin John Spalding (1810–1872), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher und Erzbischof von Baltimore
 Otto Spalding (1863–1945), deutscher Architekt
 Phil Spalding (1957–2023), britischer Rockmusiker
 Richard von Spalding (1871–1913), deutscher Verwaltungsjurist, stellvertretender Gouverneur von Deutsch-Ostafrika
 Rufus P. Spalding (1798–1886), US-amerikanischer Politiker
 Spalding Gray (1941–2004), US-amerikanischer Schauspieler
 Solomon Spalding (1761–1816), US-amerikanischer Prediger und Autor
 Thomas Spalding (1774–1851), US-amerikanischer Politiker
 Tom Spalding, US-amerikanischer Autorennfahrer
 William Spalding (1809–1859), schottischer Schriftsteller

Orte:
 Spalding (Lincolnshire) in der englischen Grafschaft Lincolnshire, Großbritannien
 Spalding (Saskatchewan) in der Provinz Saskatchewan, Kanada

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Spalding (Georgia)
 Spalding (Idaho)
 Spalding (Michigan)
 Spalding (Missouri)
 Spalding (Nebraska)
 Spalding (New Mexico)
 Spalding Tract (Kalifornien)
 Spalding County Verwaltungseinheit in Georgia
Geografische Objekte:

 Spalding Falls, Wasserfall im US-Bundesstaat Wyoming

Siehe auch:
 Spalding Township
 Spaulding